Snakebite (Whitesnake), een album van Whitesnake.
 Snakebite (band), een Duitse band waarin Doro Pesch optrad.
 Snakebite (cocktail), een cocktail van bier met cider.
 Snakebites, een bepaalde combinatie van twee piercings.
 Peter Wright (darter), darter met bijnaam Snakebite.